

Musica 
 Outlaws – gruppo musicale britannico
 Outlaws – gruppo musicale statunitense
 Outlaws – album dell'omonimo gruppo musicale statunitense del 1975

Televisione 
 Outlaws – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1960 al 1962
 Fuorilegge (Outlaws) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987
 Outlaws – serie televisiva britannica trasmessa nel 2004
 Fuorilegge (Outlaws), episodio della prima stagione di Lost

Videogiochi 
 Outlaws – videogioco sparatutto a scorrimento del 1985
 Outlaws – videogioco sparatutto in prima persona del 1997

Altro 
 Outlaws MC – Club motociclistico internazionale

Pagine correlate 
 The Outlaws